M100 oder M 100 steht für:

 Adler M 100, deutsches Motorrad
 Lotus Elan M100, britisches Auto, siehe Lotus Elan #Zweite Generation (1989–1992)
 Messier 100, eine Spiralgalaxie im Sternbild Haar der Berenike
 Mercedes-Benz M 100, Kraftfahrzeugmotor
 M100 Sanssouci Colloquium, Medientreffen in Potsdam
 den beim M100 Sanssouci Colloquium verliehenen Medienpreis, siehe M100 Media Award

M-100 steht für:

 M-100 (Rakete), sowjetische Rakete
 M-100 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan
 Klimow M-100, sowjetischer Flugmotor, siehe Hispano-Suiza 12

M.100 steht für:

 Miles M.100 Student, britischer Jettrainer

M100